Anka eller Ankan ha flera betydelser:

 Anka – den domesticerade formen av gräsänder
 Ankan (satirpris) – Expressens satirpris
 Tidningsanka – en oriktig uppgift i en tidning

Personer 
 Anna Anka (1971–), svensk-amerikansk fotomodell, skådespelerska, tv-personlighet och författarinna
 Paul Anka (1941–), kanadensisk-amerikansk sångare
 Anders "Ankan" Johansson (1974–), komiker
 "Ankan" Parmström (1942–), svensk ishockeytränare, se Anders Parmström
 Ankan Widenstam (1929–1972), musiker i Vårat gäng

Seriefigurer
 Arne Anka – en satirisk tecknad serie av Charlie Christensen
 Kalle Anka – en filmfigur skapad av Walt Disneys animatörer
 Daffy Anka – en amerikansk animerad svartand i Looney Tunes och Merrie Melodies